Ssorokowoi war eine russische Volumeneinheit für Flüssigkeiten.
 1 Ssorokowoi = 491,971 Liter

Literatur 
 Richard Klimpert: Lexikon der Münzen, Masse, Gewichte Zählarten und Zeitgrössen aller Länder der Erde. Verlag C. Regenhardt, Berlin 1896, S. 321.

Altes Maß oder Gewicht (Russland)
Volumeneinheit